Бурмен () — английская фамилия. Известные носители:

 Бурмен, Джон (род. 1933) — английский кинорежиссёр и сценарист.
 Бурмен, Имоджен (род. 1971) — английская киноактриса.

См. также 
 Бурман